Красный Рог — название населённых пунктов:

Россия 
 Красный Рог — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Красный Рог — село в Почепском районе Брянской области.

Украина 
 Красный Рог — село в Бородянском районе Киевской области.

См. также 
 Красный Рог — усадьба поэта и драматурга А. К. Толстого.